Lucas megye (Iowa)
Lucas megye (Ohio)